

Toponymes 
 Teting-sur-Nied est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-est.
  La gare de Teting est une gare ferroviaire française située sur la commune de Teting-sur-Nied dans le département de la Moselle.
  Louvrage de Teting est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot, situé sur la commune de Teting-sur-Nied, dans le département de la Moselle.